Суперкубок Швейцарії з футболу 1986 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 1986 року між чемпіоном Швейцарії клубом Янг Бойз та володарем кубка Швейцарії клубом Сьйон.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1986
Швейцарія
1986 у швейцарському спорті